Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Foix » :
 Infanterie
 le régiment de Foix, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment de Foix cavalerie ;
 Le régiment de Foix dragons.

Homonymie d'unités militaires